Чебаненко — українське прізвище
 Чебаненко Іван Ілліч (1925—2012) — український геолог-тектоніст, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки.
 Чебаненко Олександр Іванович (* 1947) — заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, академік Європейської академії проблем людини, кавалер ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня, ордену «За заслуги» I, II та III ступенів, кавалер «Золотого хреста Заслуги», почесний громадянин міста Трускавець. ГоловА ПрАТ «Санаторно-готельний комплекс „Дніпро-Бескид“».
 Чебаненко Олександр Миколайович (1986—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Чебаненко Сергій Володимирович (1962) — письменник-фантаст із Луганська, Україна.

Примітки